Jahfree Neema est un personnage de la série télévisée Oz, interprété par Peter Francis James

Biographie

Sentence 
Prisonnier N°03N679. Condamné le  pour kidnapping et agression à une peine d'emprisonnement de 7 ans, libérable sur parole après 3 ans.

Saison 6 
Neema est un militant luttant pour les droits des Afro-Américains, réputé pour avoir fait partie des Black Panthers.

Il est arrêté après avoir été cherché sa propre fille à l'école pour l'emmener avec lui, car son ex-femme comptait la prendre avec elle et quitter les États-Unis (Neema étant divorcé sans droit de visite). Neema et la mère naturelle du détenu Ryan O'Reilly, Suzanne Fitzgerald (qui travaille à Oz), furent également amants durant un temps.

Neema est transféré à Emerald City, et Suzanne informe Ryan de leur relation passée (Neema est responsable de l'engagement militant de Suzanne, et c'est avec lui qu'elle est partie et a quitté Seamus O'Reilly, le père de Ryan), lui demandant d'être amical et serviable avec lui.

Ryan rend visite à Jahfree dans sa cellule, mais ce dernier ne veut pas entendre parler de lui. 

Jahfree ne se mélange et passe son temps seul, à lire des livres. Les détenus afro-américains du gang des Homeboys Reggie Rawls, Poet et Kenaniah Maxwell lui rendent visite à leur tour pour lui demander de prendre les rênes de leur groupe, mais Neema leur repond qu'il s'est battu toute sa vie pour empêcher la drogue d'atteindre leur communauté, tandis qu'eux, vendent de la drogue à leur propre communauté.

Neema, qui a entretemps repris contact avec Suzanne, se met ensuite à respecter Ryan lorsqu'il apprend que ce dernier ne cesse de se battre pour tenter d'annuler la peine de mort de son frère Cyril.

Le jour de l'exécution de Cyril, Neema organise à Emerald City une sorte de soutien avec tous les autres détenus, qui rentrent dans leur cellule et tappent tous en même temps contre la vitre avec leurs poings et leurs mains pour protester. L'exécution est finalement repoussée de justesse par les autorités.

Plus tard, Seamus, le père de Ryan et ancien mari de Suzanne, est incarcéré à Oz pour meurtre. Ayant appris que Neema était également dans la même prison que lui, il va voir le chef de la confrérie des néonazis, Vernon Schillinger, pour lui demander de Tuer Jahfree Neema contre de l'argent, ce que Schillinger refuse. Seamus décide alors de s'occuper de Neema lui-même. Attendant qu'ils se retrouvent seuls à seuls dans la salle des livraisons, il l'attaque avec un couteau, mais Neema parvient à retourner le couteau contre son agresseur et le blesse. Seamus O'Reilly est sérieusement touché et emmené à l'infirmerie.

Neema est placé au mitard, pour n'en sortir ensuite que lorsque Oz sera évacué.

Notes et références 

Personnage d'Oz (série télévisée)
Personnage de fiction afro-américain
Prisonnier de fiction